O Costa Marina é um navio de cruzeiro.

Construção 
Foi construído no ano de 1969, em Wärtsilä na cidade finlandesa de Turku, como um navio porta-conteiner para a Johnson Lines, foi batizado com o nome de Axel Johnson. Foi convertido para navio de cruzeiro em 1987 e rebatizado como Regent Sun, recebendo o nome de Italia em 1988.

Adquirido pela Costa Crociere em 1990 foi remodelado. Passou por uma grande reforma no ano de 2002. Deixou a frota da Costa em novembro de 2011. 

O navio foi adquirido pela Polaris Shipping e rebatizado como Harmony Princess, logo depois como Club Harmony.

Acomodações 
O navio possui 380 cabines sendo 8 suites com balcão, dois restaurantes, quatro bares, uma piscina, uma pista de jogging com 250 m, um teatro com 360 lugares, cassino, uma discoteca e uma biblioteca.

Os seus decks recebem os seguintes nomes: Corallo, Bolero, Aurora, Venezia, Marina, Laguna, Sports e Sun.

Ligações externas 

 

Marina
Navios de 1969
Navios construídos na Finlândia
Navios de passageiros da Itália